Dendrocorticium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Dendrocorticium i familjen Corticiaceae, ordningen Corticiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Corticiaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Dendrocorticium